Cranberry ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cranberry (Maryland)
 Cranberry (North Carolina)
 Cranberry (Pennsylvania)
 Cranberry (West Virginia)

Cranberry steht für:
 Großfrüchtige Moosbeere, englische Bezeichnung

Siehe auch:
 Cranberry Island
 Cranberry Isles, Inselgruppe in Maine
 Cranberry Production, Entwicklungsstudio für Videospiele
 Cranberry River
 Cranberry Township
 The Cranberries, irische Band